Amilosio – zucchero polisaccaride
 Amilopectina – polimero del glucosio

Formule molecolari